Domino puede referirse a:

Personajes 
Domino (luchador), alias profesional de Cliff Compton. 
Dominó (Marvel Comics), personaje ficticio de la serie de cómics X-Men. 
Domino Harvey, cazarrecompensas, hija del actor Laurence Harvey. 
Domino (One Piece), personaje de manga y anime.

Lugares 
 Domino (Texas), localidad de Estados Unidos.

Cine y televisión 
 Domino (película de 2005), de Tony Scott sobre Domino Harvey.

Música 
Domino Records, compañía discográfica londinense. 
«Domino (canción de Genesis)» (1986).
«Domino (canción de Jessie J)» (2011).
«Domino (canción de Van Morrison)» (1970).
Fats Domino (1928-2017), músico estadounidense. 
Derek and the Dominos, un grupo de música estadounidense al que perteneció Eric Clapton.

Miscelánea 
Dom-ino, patente estructural de Le Corbusier.
Domino's Pizza, una empresa de comida rápida. 
Domino Day. 
Dominostein, dulce alemán. 
Dominó, juego de mesa.